

Прізвище 
 Луї Гаррель (;  14 червня 1983) — французький актор, син Філіпа Гарреля.
 Моріс Гаррель (; 1923–2011) — французький театральний та кіноактор; батько Філіпа Гарреля.
 Філіпп Гаррель (;  6 квітня 1948) — французький актор, режисер, сценарист та продюсер; син Моріса Гарреля.

Топонім 
 Гаррель () — сільська громада в Німеччині в землі Нижня Саксонія.